Autonomia és la capacitat de prendre una decisió de manera informada i sense coacció
 Autonomia volitiva o autonomia de la voluntat, capacitat dels agents racionals de poder exercir control sobre les seves accions
 Autonomia (psicologia)
 Autonomia jurídica, facultat dels ens administratius i organismes, dins l'estructura constitucional d'un estat
 Autonomia o comunitat autònoma, divisió administrativa d'Espanya
 Autonomia o moviment autònom, activisme i el moviment sociopolític que parteix de l'acció d'individus i col·lectius no sotmesos a cap relació de delegació ni jerarquia vegeu